Come Together, chanson des Beatles sortie en 1969 ;
 Come Together, film italo-américain de Saul Swimmer sorti en 1971 ;
 Come Together, chanson d'Ongaku Gatas sortie en 2008.